Aureilhan ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Aureilhan (Landes) im Département Landes
 Aureilhan (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées